Kungur Tagh – montagna del Tibet
 Kungur – città della Russia